Molekulska formula -{C22H31N3O5}- se može odnositi na:
 Cilazapril
 Cinepazid